Бичер — фамилия и топоним:

 Бичер, Генри Уорд (1813—1887) — американский религиозный деятель, брат писательницы Г. Бичер-Стоу.
 Бичер, Дженгиз (род. 1987) — лихтенштейнский футболист турецкого происхождения.
 Бичер, Джуди (род. 1974) — американская актриса озвучивания и режиссер.

Составные фамилии 
 Бичер-Стоу, Гарриет (1811—1896) — американская писательница, аболиционистка.

Прочее 
 Битва на Бичер-Айленд — сражение между армией США и несколькими индейскими племенами, произошедшее на реке Арикари в восточном Колорадо.